

Codici 
 A88 – codice ECO della difesa olandese, apertura degli scacchi

Strade 
 A88 – autostrada francese Caen – Falaise – Sées